Pedrouzos puede referirse a:
Pedrouzos (Ames), aldea de la parroquia y municipio de Ames, provincia de La Coruña.
Pedrouzos (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Vilapoupre, municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Brión), lugar de la parroquia y municipio de Brión, provincia de La Coruña.
Pedrouzos (Castro Caldelas), parroquia del municipio de Castro Caldelas, provincia de Orense.
Pedrouzos (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Vieiro, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Landrove), lugar de la parroquia de Landrove, municipio de Vivero, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Lalín), lugar de la parroquia de Bendoiro, municipio de Lalín, provincia de Pontevedra.
Pedrouzos (Mellid), parroquia y aldea del municipio de Mellid, provincia de La Coruña.
Pedrouzos (Páramo), lugar de la parroquia de Ribas de Miño, municipio de Páramo, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Portomarín), lugar de la parroquia de Vilaxuste, municipio de Portomarín, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Rois), lugar de la parroquia de Augasantas, municipio de Rois, provincia de La Coruña.
Pedrouzos (San Salvador do Mao), lugar de la parroquia de San Salvador do Mao, municipio de Incio, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Sangenjo), lugar de la parroquia de Nantes, municipio de Sangenjo, provincia de Pontevedra.
Pedrouzos (Santiso), lugar de la parroquia de San Román, municipio de Santiso, provincia de La Coruña.
Pedrouzos (Taboada), lugar de la parroquia de Campo, municipio de Taboada, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Toldaos), lugar de la parroquia de Toldaos, municipio de Incio, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Valle de Oro), lugar de la parroquia de San Tomé de Recaré, municipio de Valle de Oro, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Villalba), lugar de la parroquia de A Torre, municipiode Villalba, provincia de Lugo.
Pedrouzos (Vivero), lugar de la parroquia de San Pedro de Viveiro, municipio de Vivero, provincia de Lugo.

Otros 

Os Pedrouzos (Zas), lugar de la parroquia de Brandoñas, municipio de Zas, provincia de La Coruña.
Os Pedrouzos (Friol), lugar de la parroquia de Santalla de Devesa, municipio de Friol, provincia de Lugo.
Os Pedrouzos (Saviñao), lugar de la parroquia de Abuíme, municipio de Saviñao, provincia de Lugo.
Ponte Pedrouzos, lugar de la parroquia de A Torre, municipio de Villalba, provincia de Lugo.
 Pedrouços, freguesia portuguesa del municipio de Maia, distrito de Oporto.
 Pedrouzos-Vilar, antiguo lugar español de la parroquia de Ames, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.